Hans Henckel ist der Name folgender Personen:

* Hans Henckel (geboren 1927), österreichischer Erzähler, Chirurg und Kinderarzt, siehe Hans Henkel (Erzähler)
 Hans Henckel (Jurist) (1906–1967), deutscher Jurist und Ministerialbeamter

Siehe auch
 Hans Henkel